De Canon EOS 1000D is een 10,1 megapixel-spiegelreflexcamera voor amateurfotografen. In Noord-Amerika is deze camera onder de naam Canon EOS Digital Rebel XS en in Japan onder de naam Canon EOS Kiss F aangekondigd.
De camera heeft de volgende specificaties:
10.1 megapixel APS-C Sensor
Framerate: 3 beelden per seconde
Mogelijkheid tot EXIFPrint
Volledige manuele instelbaarheid van sluitertijd en diafragma
Aansluiting voor externe flitser

1000D